Мисс Мира 1983 () — 33-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 17 ноября 1983 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 72 девушки. Победила Сара-Джейн Хатт, представлявшая Великобританию.

Результаты 

{| class="sortable" border="5" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#787878" align="center"
| Финальный результат
| Участницы
|-
| Мисс Мира 1983
|
  — 
|-
| 1-я Вице Мисс 
|
  — Rocío Isabel Luna
|-
| 2-я Вице Мисс''
|
  — Cátia Pedrosa
|-
| 3-я Вице Мисс|
  — Catherine Levy
|-
| 4-я Вице Мисс|
  — Unnur Steinsson
|-
| 5-я Вице Мисс|
  — Marissa Burgos
|-
| 6-я Вице Мисс|
  — Лиза Оллред
|-
| Полуфиналистки|
  — Mercedes Stermitz
  — Francoise Bostoen
  — Ana Maria Taboada Arnold
  — Nancy Lalleman Heynis
  — Maggie Cheung
  — Patricia Nolan
  — Yi’fat Schechter
  — Bernarda Marovt
|}

 Континентальные Королевы красоты 

 Специальные награды 

 Топ 
Топ-15

 1. Австрия
 2. Бельгия
 3. Боливия
 4. Бразилия
 5. Колумбия

 6. Голландия
 7. Гонконг
 8. Исландия
 9. Ирландия
 10. Израиль

 11. Ямайка
 12. Панама
 13. Великобритания
 14. Соединенные Штаты
 15. Югославия

Топ-7
 1. Соединенные Штаты
 2. Бразилия
 3. Ямайка
 4. Колумбия
 5. Панама
 6. Исландия
 7. Великобритания

 Судьи 

 Эрик Морли
 Пласидо Доминго
 Майкл Эделсон
 Брюс Форсайт
 Ральф Холперн

 Мацусаки Кавасаки
 Вильнелия Мерсед, Мисс Мира 1975 из Пуэрто-Рико
 Линси де Пол
 Джефф Сет

 Участницы 

 Заметки 

 Дебют 
 Польша и Тонга соревновались в конкурсе впервые.

 Вернулись 
 Гамбия последний раз участвовали в 1970 году.
 Либерия последний раз участвовали в 1972 году.
 Барбадос последний раз участвовали в 1975 году.
 Свазиленд последний раз участвовали в 1980 году.
 Австрия последний раз участвовали в 1981 году.

 Отказались 
 Шри-Ланка (Fiona Wickremesinghe) не участвовала в конкурсе по личным причинам.

 Историческое значение 

 Участие в других конкурсах красоты 
Мисс Вселенная
 Мисс Вселенная 1983: Австрия, Бельгия, Бермудские острова, Каймановы острова, Франция, Гамбия (Мисс Дружелюбие), Голландия, Исландия и Норвегия (полуфиналистка)
 1984: Гибралтар (Мисс Дружелюбие) и Ирландия'''

См. также 
 Мисс Вселенная 1983
 Мисс Интернешнл 1983

Ссылки 
 Мисс Мира 1983

Мисс мира
События 17 ноября
Ноябрь 1983 года
1983 год в Лондоне